Хокејашка лига Србије 2015/16. је десето такмичење које се одржава под овим именом од стране Савеза хокеја на леду Србије.

Сезона је почела 1. новембра 2015. године утакмицом између Црвена звезда и Ред тима у којој су победили хокејаши Звезде са 15:0.

Систем такмичења 
У лиги је учествује седам клубова који је требало да одиграју по 12 утакмица, а након тога доигравање. У регуларном делу ће бити одиграно 42 утакмице. Најбоља четири клуба пласирају се у плеј–оф. У плеј–офу се игра на два добијена меча.

Промене у односу на претходну сезону 
У односу на прошлу сезону лигу је напустила екипа Беостара. После шест година у такмичење се враћа Војводина и једногодишње паузе градски ривал НС Старс. Трећа нови клуб је београдски Ред тим.

Састав Хокејашке лиге Србије у сезони 2015/16

Резултати

Регуларни део

Напомене

Остале утакмице 
Ред тим, други тим Црвене звезде је напустио такмичење након две утакмице, а његови резултати су избрисани из табеле.

Табела

Плеј–оф

За треће место

Финале

Статистика

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт

Хокејашка лига Србије
Хокеј на леду у 2015.
Хокеј на леду у 2016.